Села:
 Хижинці — Вінницька область, Вінницький район
 Хижинці — Житомирська область, Житомирський район
 Хижинці — Черкаська область, Лисянський район